Knudstrup kan henvise til flere stednavne:
 Knudstrup (Alsted Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Alsted Sogn
 Knudstrup (Gierslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Gierslev Sogn
 Knudstrup (Granslev Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Granslev Sogn
 Knudstrup (Vesterbølle Sogn) – en bebyggelse og et ejerlav i Vesterbølle Sogn
 Knudstrup (Skåne) – en borg og en bebyggelse i Svalöv kommune i Skåne med det svenske navn Knutstorp